Station Molenheide (Malderen), een voormalig station langsheen spoorlijn 53 in de gemeente Londerzeel
Station Molenheide (spoorlijn 58), een voormalige halte langsheen spoorlijn 58 in de gemeente Evergem